Die Abkürzung FDC steht für:

 Federal detention center, eine Gefängniseinrichtung in den USA
 Federation for a Democratic China, internationale Organisation für ein freiheitliches und demokratisches China
 Filiae Divinae Caritatis, Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe
 First Day Cover, engl. für Ersttagsbrief
 First Data Corp., US-amerikanisches Unternehmen im Bereich Geldautomaten und Kreditkartenverarbeitung
 Flat bed die cutter, engl. für Flachbettstanze 
 Fleur de coin, frz. für Stempelglanz
 Floppy-Disk-Controller, ein Controller für Diskettenlaufwerke
 ein Flipflop mit Daten- (DATA) und asynchronem Reset-Eingang (CLR)
 Follikuläre Dendritische Zelle, Zelle des Immunsystems
 Frères de la doctrine chrétienne, eine römisch-katholische Ordensgemeinschaft
Forces de défense congolaise, eine kongolesische Miliz
Funds Dissemination Committee der Wikimedia Foundation
Florida Department of Corrections, die Strafvollzugsbehörde des US-Bundesstaates Florida

FdC steht für:
 Compagnie des Filles de la Charité, eine römisch-katholische Gesellschaft apostolischen Lebens
 Ferrocarriles de Cuba, die kubanische staatliche Eisenbahngesellschaft

FDC